Надежда — деревня в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Яковлевского сельского поселения.

География 
Расположена на правом берегу реки Бич в 6 км к северо-западу от Змиёвки и в 34 км к юго-юго-востоку от центра Орла. Находится в скоплении деревень, примыкающем к деревне Яковлево (сюда входят также Хвощино, Чибисы, Барыковка, Цуканы).

Ближайшая ж.-д. платформа 418 км (на линии Орёл — Курск) находится в 2,5 км к северо-востоку.

В деревне одна улица — Нижняя.

Население

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)